Выборы в Европарламент в 1994 году прошли 9-12 июня. Это были первые выборы после объединения Германии и Маастрихтского соглашения.

Результаты

Примечания 

 
Выборы 1994 года
Июнь 1994 года